Tarczowce może oznaczać:
 ryby pancerne (Placodermi) – gromada kopalnych ryb
 przekopnice (Notostraca) – rząd skorupiaków